Eastville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eastville (Georgia)
 Eastville (Massachusetts)
 Eastville (Missouri)
 Eastville (Pennsylvania)
 Eastville (Virginia)

in England:
 Eastville (Bristol)
 Eastville (Lincolnshire)

in Kanada:
 Eastville (Nova Scotia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Eastville Historic District, in Eastville, Virginia, ID-Nr. 09000795
 Eastville Mercantile, in Eastville, Virginia, ID-Nr. 04001540